Altoona (Alabama)
 Altoona (Florida)
 Altoona (Iowa)
 Altoona (Kansas)
 Altoona (Pennsilvània)
 Altoona (Wisconsin)